Zum sechzehnten Mal wurden 2011  bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in Guadalajara, Mexiko zwischen dem 19. und dem 28. Oktober 2011 statt.
Teilnahmeberechtigt waren U-22-Teams, wobei jeweils drei Spieler diese Altersgrenze überschreiten durften. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Turnieren wurde die Zahl der teilnehmenden Mannschaften von zwölf auf acht reduziert.

Männerturnier

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

K.O.-Runde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Frauenturnier

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

K.O.-Runde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Einzelnachweise 

2011
Fussball
Fußballveranstaltung 2011
Fußball (Guadalajara, Mexiko)